Ежо́в — русская фамилия, образованная от слова «ёж». Женская форма — .

Ежов 
 Ежов, Александр Иванович (1905—?) — 4-й начальник Московского метрополитена.
 Ежов, Анатолий Павлович (1928—2013) — горный инженер, лауреат Госпремии СССР, депутат Верховного Совета Киргизской ССР и Киргизской Республики.
 Ежов, Андрей Сергеевич (1967 — 2020) — российский серийный убийца также известный как «Каширский маньяк».
 Ежов, Борис Дмитриевич (1908—1978) — советский живописец.
 
 Ежов, Василий Киреевич (1867—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Ежов, Виктор Анатольевич (1929—2000) — советский историк.
 Ежов, Владимир Владимирович (род. 1954) — российский невролог, физиотерапевт, профессор.
 Ежов, Всеволод Дмитриевич (род. 1927) — советский историк, доктор наук.
 Ежов, Денис Игоревич (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Ежов, Иван Степанович (1880—1959) — советский литературовед.
 
 Ежов, Илья Игоревич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Ежов, Константин Андреевич (1917—1993) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Ежов, Михаил Викторович (род. 1957) — историк.
 
 Ежов, Пётр Иванович (1900—1975) — советский футболист и футбольный тренер.
 Ежов, Роман Владимирович (род. 1997) — российский футболист.
 Ежов, Сергей Осипович (1879—1939) — российский революционер, социал-демократ.



См. также